Оні́пко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Оніпко Олексій Федорович — український вчений-фізик і громадський діяч, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Оніпко Олена ( 1977) — українська волейболістка, майстер спорту міжнародного класу.

Українські прізвища